Kolibri может означать:

 Kolibri — видеоигра жанра Shoot 'em up для игровой приставки Sega 32X.
 KolibriOS — операционная система для персональных компьютеров.

См. также